Timbuktu − miasto w Mali
 Timbuktu − region w Mali
 Port lotniczy Timbuktu w Mali

 Osoby
 Timbuktu − szwedzki raper

 Filmy
 Timbuktu − francusko-mauretański film dramatyczny z 2014 roku, w reżyserii Abderrahmane Sissako
 Timbuktu − amerykański film przygodowy z 1959 roku, w reżyserii Jacques’a Tourneur